Samu István (1923–2019) orvos, pszichiáter
 Samu István (1947–) gépészmérnök, polgármester (Sajószentpéter)
 Samu  István (1979–) szlovákiai magyar politikus, a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének tagja, tanár
 Samu István (?–)  címzetes rendőr vezérőrnagy, miniszteri tanácsadó, a Magyar Labdarúgó Szövetség biztonsági igazgatója